Filip Sabaudzki, książę Nemours (1490 – 25 listopada 1533) – francuski szlachcic. Był synem Filipa II, księcia Sabaudii i jego drugiej żony Klaudii z Brosse. Był przyrodnim bratem Ludwiki Sabaudzkiej, matki Franciszka I króla Francji. Był założycielem gałęzi Nemours domu Sabaudzkiego, która w końcu osiedliła się we Francji.

Pierwotnie przeznaczonych do stanu duchownego, otrzymał biskupstwo w Genewie w wieku pięciu lat, ale zrezygnował w 1510 roku, kiedy to został hrabią Genewy. Służył pod dowództwem: Ludwika XII, z którym uczestniczył w bitwie pod Agnadello (1509); cesarza Karola V w 1520 roku; i wreszcie, pod jego bratankiem Franciszkiem I.

W 1528 roku Franciszek podarował mu księstwo Nemours i ożenił go z Karoliną Orleańską, córka Ludwika Orleańskiego, księcia Longueville. Mieli dwoje dzieci:
 Joanna, która wyszła za mąż za Mikołaja, księcia Mercœur jako druga żona, i miała z nim 6 dzieci, i
 Jakuba, księcia Nemours

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Ludzie urodzeni w Bourg-en-Bresse
Urodzeni w 1490
Zmarli w 1533